Konflikt marokańsko-algierski (1963)
 Konflikt marokańsko-algierski (1976)